Hay varias islas que se llaman D'Urville.

isla D'Urville, es la isla más septentrional del archipiélago de Joinville, Antártida.
isla D'Urville, es un isla en el estrecho Marlborough, en la costa norte de la isla Sur, Nueva Zelanda.